Осиола има више значења:
 Округ Осиола (Ајова)
 Округ Осиола (Мичиген)
 Округ Осиола (Флорида)
 Осиола (Арканзас)
 Осиола (Висконсин)
 Осиола (Индијана)
 Осиола (Мисури)
 Осиола (Небраска)